Carlo Vittore Papardo – vescovo cattolico italiano
Giuseppe Maria Papardo del Pacco – arcivescovo cattolico italiano